José Eugenio Hernández, een Colombiaans voetballer
 Jose Hernandez (zeiler), een Guatemalteeks zeiler